Andreas Hänni – ex hockeista su ghiaccio svizzero
 Luca Hänni – cantante svizzero
 Paul Hänni – velocista svizzero

Pagine correlate
Hanni